Поп-рок () — жанр музыки, объединяющий элементы поп-музыки и рок-музыки.

Стилистика жанра 
Песни характеризуются простой структурой, запоминающимися мелодиями, повторением музыкальных фраз (от попа) и ''качающими'' ритмичными ощущениями, связанными с особой формой движения, по аналогии с roll, twist, swing, shake (от рока). Тяжесть может быть разной, от практически инструментального попа до весьма «тяжёлых» композиций, но разбавленных поп-мелодиями. Можно нередко встретить электрогитары и ударные (однако, это необязательно).  Вследствие этого многим группам приходится оправдываться, что они играют рок, другим же наоборот, что они не играют поп-рок.

История 

Термин «поп-рок» впервые был использован для описания ранних хитов «Битлз» и их последователей, таких как The Grass Roots, Gary Puckett & The Union Gap, The Buckinghams. Сёрф-рок иногда включают в понятие поп-рока; это использование является анахронизмом, поскольку сёрф-музыка и рок-музыка в 1960-х годах считались различными музыкальными жанрами.

Поп-рок подготовил почву для софт-рока в 1970-х годах. Хотя в 1970-е и 1980-е годы существовало несколько групп, подходящих под определение поп-рока, жанр получил продолжение в виде тяжёлых баллад хард-роковых и хэви-металлических групп, вместе с песнями более быстрого темпа, нежели у софт-роковых групп.

Последняя волна поп-рока зародилась в середине 1990-х с творчеством Аланис Мориссетт и Мелиссы Этеридж. В последние годы состоялось возрождение жанра, в то время как тяжёлый рок теряет популярность по сравнению с рэпом, R&B и хип-хопом. Чертой некоторых современных поп-роковых песен является чередование мягких куплетов и громких припевов, возникшее под влиянием альтернативного рока. К современным поп-роковым артистам относятся OneRepublic, The All-American Rejects, Kelly Clarkson, P!nk, Roxette, PMMP, The Rasmus, Melanie C, The Veronicas, Tokio Hotel, Avril Lavigne, Gregory Lemarchal, LaFee, Adam Lambert, Stan Bush, One Direction, Shakira, Gwen Stefani, 5 Seconds of Summer, DNCE.

В России и других постсоветских странах поп-рок-музыка является широко распространённой благодаря более частому освещению на музыкальных радиостанциях и телеканалах по сравнению с другими рок-жанрами. Среди известных групп — Мумий Тролль, Земфира, Сплин, Би-2, Ночные Снайперы, Звери, «Brainstorm», Океан Ельзи, «Город 312», Uma2rman, «Братья Грим», Ногу Свело!, Ленинград, Ляпис Трубецкой, Смысловые Галлюцинации, Найк Борзов, Танцы Минус, Маша и Медведи, Чичерина, Total, Сурганова и оркестр, Мара, Юта, 7Б, Конец Фильма, Ундервуд, Високосный год, Мультfильмы, Татьяна Зыкина и другие. Лидер группы «Мумий Тролль» изобрёл русский аналог (отчасти иронический) термина «поп-рок» — «рокапопс».

Среди азиатских стран поп-рок наиболее популярен и распространён в Японии. Это обусловлено манерой японских поп-исполнителей использовать дисторшированные гитары в своём творчестве или даже полный комплект классических рок-инструментов. Также поп-рок распространён среди рок-сцены Японии, в частности среди групп Осяре кэй направления, таких как An Cafe, Heidi, Aicle, Zoro и т. д. Но от западного поп-рока японские группы отличаются более жёстким звучанием благодаря элементам альтернативного рока, популярного в Японии.

Существует также много китайских поп-рок-артистов, таких как Beyond, Five Hundred & Chine Blue, F.I.R,

См. также 
 Пауэр-поп
 Сёрф-рок
 Софт-рок

Литература 
 Birrer, F.A.J. «Definitions and research orientation: do we need a definition for popular music?» in D. Horn (ed). Popular Music Perspectives, 1985. Gothenburg. pg 99-105.
 Chambers ,I. Urban Rhythms, Pop Music and Popular Culture. 1985:OUP.
 Fiske, J.Understanding Popular Culture, — 1989 — Routledge
 Frith, S. The Sociology of Rock — 1978 — Constable
 Frith, S. Sound Effects: Youth, Leisure and the Politics of Rock’n'Roll — 1983 — Constable
 Hamm, C. Yesterdays: Popular Song in America — 1979 — New York
 Harker, D. One For the Money: Politics and Popular Song — 1980 — Hutchinson
 Harron, M. "Pop as Commodity, " cited in S Frith — Facing The Music: Essays on Pop, Rock and Culture 1988, Mandarin. pg 173—220
 Hill, D. Designer Boys and Material Girls: Manufacturing the '80’s Pop Dream. 1986 — Blandford Press
 Middleton, R. Studying Popular Music. — 1990 — OUP
 Moore, A.F. Rock: The Primary Text, — 1993 — OUP
 Shuker, R. Understanding Popular Music — 1994 — Routledge AB

Жанры поп-музыки
Жанры рок-музыки
1980-е годы в музыке
2000-е годы в музыке
1960-е годы в музыке
Американский рок
Музыкальные жанры США